Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par l’Omónia Nicosie depuis sa première participation à la Coupe des coupes en 1965.

Fort de sa domination nationale au cours de cette période, le club participe régulièrement à la Coupe des clubs champions entre le milieu des années 1960 et la fin des années 1980 avec 15 éditions disputées. Il parvient par quatre fois à se qualifier pour le deuxième tour de la compétition mais sans jamais aller plus loin.

À partir des années 1990, l’Omónia dispute plus souvent la Coupe UEFA/Ligue Europa dont il atteint la phase de groupes lors de la saison 2020-2021. Il dispute également la phase de groupes de la première édition de la Ligue Europa Conférence la saison suivante. Il échoue dans les deux cas à se qualifier pour la phase finale par la suite.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Bibliographie

Lien externe 
 Historique de l'Omónia Nicosie en compétitions européennes sur EU-Football.info.

Football à Nicosie
Omonia Nicosie